Тихоми́ров — російське прізвище.
 Тихомиров Владислав Олегович — старший лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеня
 Тихомиров, Володимир Володимирович (1915—1994) — російський історик геології
 Тихомиров Дмитро Іванович (1844—1915) — російський педагог і освітній діяч
 Тихомиров Михайло Миколайович (1893—1965) — російський історик, академік АН СРСР (1953)
 Тихомиров Олег Миколайович (* 1934) — російський письменник
 Тихомиров Олександр Вікторович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Тихомирова:

 Тихомирова Ірина Олегівна — український діяч освіти.

Примітки 

Російські прізвища